Едґа́р Море́н (, справжнє прізвище Наум, Nahoum;  8 липня 1921, Париж) — французький філософ та соціолог.

Біографія 
Едґар Наум народився у родині сефардів-емігрантів з Греції, батько мав торгівлю в Салоніках. Змолоду і дотепер він сповідує соціалістичні ідеї. Під час фашистської окупації був учасником Руху Опору, де прийняв псевдонім Морен. Закінчив війну начальником відділу пропаганди у французькій окупаційній зоні в Німеччині, мав звання лейтенанта, Командор ордену почесного легіону.

По закінченню війни написав книгу про тогочасний стан німецького народу. Займається політикою, організацією мультидисциплінарних досліджень, науковим видавництвом. Цікавиться соціологією масових комунікацій та кіно, логікою та епістемологією. Автор багаторічної праці, названої ним «Метод», філософського дослідження, що охоплює всю систему сучасного наукового знання, від природничих наук до антропології, від теорії інформації до парадигмології (неологізм Морена).

Твори 
Твори Едгара Морена перекладено 28 мовами й видано у 42 країнах світу. 
 1946 : L'An zéro de l'Allemagne, Paris, éditions de la Cité Universelle.
 1947 : Allemagne notre souci, Éditions Hier et Aujourd'hui, Paris, 256 p.
 1948 : Une cornerie, Édition Nagel, Paris, 223 p.
 1951 : L’Homme et la mort, Le Seuil
 1956 : Le Cinéma ou l'homme imaginaire, Éditions de minuit
 1957 : Les Stars, Collections Microcosme « Le Temps qui court », Le Seuil ; 3e édition, remaniée et augmentée, coll. Points, 1972
 1959 : Autocritique, Le Seuil (sa prise de distances avec le Parti communiste)
 1962 : L'Esprit du temps, Éditions Grasset Fasquelle
 1967  Commune en France. La métamorphose de Plodémet, Fayard, Paris, 1967, 287 p. (cf. Plozévet)
 1969 : La Rumeur d'Orléans
 1969 : Introduction à une politique de l'homme, Le Seuil
 1970 : Journal de Californie
 1973 : Le Paradigme perdu : la nature humaine
 La Méthode (6 volumes), coffret des 6 volumes en 2 tomes, collection Seuil Opus, 2008
 1977 : La Nature de la nature (t. 1), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 1981
 1980 : La Vie de la vie (t. 2), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 1985
 1986 : La Connaissance de la connaissance (t. 3), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 1992
 1991 : Les Idées (t. 4), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 1995
 2001 : L’Humanité de l’humanité - L’identité humaine (t. 5), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 2003
 2004 : Éthique (t. 6), Le Seuil, Nouvelle édition, coll. Points, 2006
 1981 : Pour sortir du XXe siècle, Nathan. Nouvelle édition, Seuil, coll.
 1982 : Science avec conscience, Fayard, Nouvelle édition remaniée, coll. Points, 1990
 1983 : De la nature de l’URSS, Fayard, 272 p.
 1984 : Le Rose et le noir, Galilée, 127 p.
 1984 : Sociologie, Fayard (1re édition), Le Seuil, Points Essais (1994), 
 1987 : Penser l'Europe, Gallimard, Folio Actuel 1990 (260 p).
 1988 : Mais, Édition Neo/Soco Invest, avec Marek Halter. 145 p.
 1989 : Vidal et les siens 1990 : Introduction à la pensée complexe, Le Seuil
 1993 : Terre-patrie (avec la collaboration d’A.B. Kern), Le Seuil, Nouvelle édition coll. Points, 1996
 1994 : Mes démons, Stock, coll. Au vif
 1994 : La Complexité humaine, Textes choisis, Champs Flammarion, coll. l’Essentiel
 1995 : Les Fratricides - Yougoslavie-Bosnie 1991-1995, Édition Arléa. 123 P
 1995 : Une année sisyphe Seuil, 500 p.
 1997 : Comprendre la complexité dans les organisations de soins, (avec Jean-Louis Le Moigne), ASPEPS Éd.
 1997 : Une Politique de civilisation (en collaboration avec Sami Naïr), éd. Arléa, Paris, 250 p.
 1997 : Amour Poésie Sagesse Seuil, 81 p.
 1999 : L’Intelligence de la complexité, (avec Jean-Louis Le Moigne), Éd. l’Harmattan
 1999 : Relier les connaissances, Le Seuil
 1999 : La Tête bien faite, Le Seuil
 2000 : Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Le Seuil
 2000 : Dialogue sur la nature humaine, Édition France Culture/l'Aube intervention, avec Boris Cyrulnik. 70 p.
 2001 : Journal de Plozévet, Bretagne, 1965 (Préparé et préfacé par Bernard Paillard), La Tour d’Aigues, L’Aube
 2002 : Dialogue sur la connaissance. Entretiens avec des lycéens (entretiens conçus et animés par Alfredo Pena-Vega et Bernard Paillard), La Tour d’Aigues, L’Aube, 70 p.
 2002 : Pour une politique de civilisation, Paris, Arléa, 78 p.
 2003 : La Violence du monde (avec Jean Baudrillard), Édition du Félin, 92 p.
 2003 : Éduquer pour l’ère planétaire, la pensée complexe comme méthode d’apprentissage dans l’erreur et l’incertitude humaine (avec Raul Motta, Émilio-Roger Ciurana), Balland, 158 p.
 2003 : Université, quel avenir ? (avec Alfredo Pena-Vega), 120 p., Éditions Charles Léopold Mayer, ;
 2003 : Les Enfants du ciel : entre vide, lumière, matière (avec Michel Cassé), Odile Jacob, 142 p.
 2004 : Pour Entrer dans le XXIe, réédition de Pour sortir du XX|e publié en 1981, Le Seuil, 400 p.
 2005: Culture et Barbarie européennes, 94p, Éditions Bayard
 2006 : Itinérance, Arléa, transcription d'un entretien avec Marie-Chritine Navarro en 1999 sur France-Culture, retraçant sa carrière.
 2006 : Le Monde moderne et la question juive, Le Seuil. 
 2007 : L'an I de l'ère écologique (avec la collaboration de Nicolas Hulot), Tallandier, 127 p. 
 2007 : Vers l'abîme, L'Herne, 181 p. ; 2010 - édition Kindle.
 2007 : Où va le monde ?, L'Herne, 108 p. 
 2008 : Mon chemin. Entretiens avec Djénane Kareh Tager, Fayard, 368 p. 
 2008 : Mai 68, La Brèche, avec Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, Fayard, 306 p. 
 2008 : Vive la politique ?, avec Claude Lefort, Forum Libération de Grenoble sur CD audio, Frémeaux & Associés
 2009 : Crises, CNRS, Débats (5 novembre 2009)
 2009 : La Pensée tourbillonnaire - Introduction à la pensée d'Edgar Morin, Éditions Germina, Entretiens
 2009 : Edwige, l'inséparable, Fayard, 320 p. 
 2010 : Pour et contre Marx, Temps Présent, 128 p.
 2010 : Ma gauche, Bourin Éditeur, 272 p.
 2010 : Comment vivre en temps de crise? (avec Patrick Viveret), Bayard Centurion, coll. « Le temps d'une question », 91 p.
 2010 : Regards sur le sport, collectif, dirigé par Benjamin Pichery et François L'Yvonnet, Le Pommier/INSEP 2010, 256 p. 
 2011 : La Voie : Pour l'avenir de l'humanité, Paris, Éditions Fayard, 307 p. 
 2011 : Conversation pour l'avenir (avec Gilles et Michel Vanderpooten), La Tour d'Aigues, L'Aube, coll. « Monde en Cours ».
 2011 : Dialogue sur la connaissance : Entretiens avec des lycéens, Éditions de l'Aube, 69 p.
 2011 : Mes philosophes, Meaux, Germina, 128 p.
 2011 : Le chemin de l'espérance, en collaboration avec Stephane Hessel, Fayard
 2012 : La France est une et multiculturelle. Lettre aux citoyens de France, en collaboration avec Patrick Singaïny, Fayard, 172 p.
 2013 : Mon Paris, ma mémoire, Fayard, 270 p. 
 2014 : Au péril des idées, avec Tariq Ramadan
 2014 : Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éducation, Actes Sud, coédition Play Bac Éditions 
 2015 : Avant, pendant, après le 11 janvier, en collaboration avec Patrick Singaïny, Éditions de l'Aube.
 2015 : Qui est Daech? ouvrage collectif avec Régis Debray, Tahar Ben Jelloun, Michel Onfray, Olivier Weber, Jean-Christophe Rufin et Gilles Kepel, Philippe Rey, 96 p.
 2015 : Impliquons-nous ! Dialogue pour le siècle, avec Michelangelo Pistoletto, Actes sud, 96 p. 
 2015 : Penser global - L'humain et son univers, Éditions Robert Laffont, coll. Le monde comme il va, 131 p.
 2016 : Pour une crisologie, L'Herne, Carnets, 2016.
 2016 : Cahier Morin, François L'Yvonnet (éd.), L'Herne, 2016
 2016 : Ecologiser l'Homme, Lemieux Éditeur, 133 p. (août 2016) 
 2017 : La Connaissance, le mystère, le savoir, Fayard, (février 2017) 

 Українські переклади 
Українською перекладена його праця «Втрачена парадигма: Природа людини», яку вважають пролегоменами до Методу'', присвячена критиці сучасних підходів вивчення людини, феномену психічного. Критика ведеться з позицій антропології раннього Маркса та психоаналітики Фрейда.

Громадська позиція 
У 2017 підписав петицію до президента Росії з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова

Примітки

Посилання 
 
 Офіційна сторінка Centre Edgar Morin 
 Association pour la Pensée Complexe: APC (фр.)

Народились 8 липня
Народились 1921
Кавалери ордена Почесного легіону
Французькі соціологи
Єврейські персоналії
Персоналії за алфавітом
Французькі філософи XX століття